Bitwa pod Koniecpolem (1708)
 Bitwa pod Koniecpolem (1863)